Дюперрон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюперрон, Георгий Александрович (1877—1934) — основатель российского футбола и Олимпийского движения в России, футбольный судья и спортивный журналист, историк, теоретик и библиограф спорта.
 Анкетиль-Дюперрон, Абрахам Гиацинт (1731—1805) — французский востоковед, младший брат Луи-Пьера Анкетиля.